Marcia nuziale, brano musicale che accompagna una cerimonia di nozze, può riferirsi a:

Cinema 
 Marcia nuziale – film del 1965 diretto da Marco Ferreri
La marcia nuziale – film diretto da Carmine Gallone (1915)
Sinfonia nuziale o La marcia nuziale (The Wedding March) – film diretto da Erich von Stroheim (1934)
La marcia nuziale – film diretto da Mario Bonnard (1934)

Televisione 
Marcia nuziale (Marcha nupcial) – telenovela messicana del 1977
La marcia nuziale – film TV del 2016

Musica 
 Coro nuziale – celebre brano di Richard Wagner
 Marcia nuziale – celebre brano di Felix Mendelssohn